Masauvakalo ist der Familienname folgender Personen:
 Fenedy Masauvakalo (* 1985), vanuatuischer Fußballspieler
 Ken Masauvakalo (1984–2009), vanuatuischer Fußballspieler